Городские округа
 Городские округа Российской Федерации
 Городские округа КНР
 Городские округа Южно-Африканской Республики